736